Ло́ренцен () — личное имя и произошедшая от него фамилия.

Фамилия 
  (род. 1972) — норвежская балерина, директор Норвежского национального балета (с 2012).
 Лоренцен, Кристиан Август (1749—1828) — датский художник.
 Лоренцен, Мелвин (род. 1994) — немецкий футболист британского происхождения, нападающий.
  (1915—1994) — немецкий математик и философ.
 Лоренцен, Урзель — агент Министерства государственной безопасности ГДР.

Имя 
 Райт, Лоренцен (1975—2010) — американский профессиональный баскетболист.

Двойная фамилия 
 Риман-Лоренцен, Мануэль — немецкий футбольный вратарь.

См. также 
 Лоренц
 Санкт-Лоренцен

Примечания